Nuez hace referencia a varios artículos:

Botánica

 Nuez, nuez como fruto del nogal (Juglans regia), aunque no es una nuez en sentido técnico;
 Nuez (fruto) o núcula, tipo de fruto seco como las avellanas, bellotas o castañas;

Medicina
 Nuez de Adán, protuberancia que los varones humanos tienen en la parte anterior de la laringe.

Herramienta
 Doble nuez, pieza metálica de equipamiento de laboratorio que sirve para sujetar las pinzas de laboratorio al soporte universal.

Lugares
 La Nuez de Arriba, localidad del municipio de Úrbel del Castillo, provincia de Burgos, España.
 La Nuez de Abajo, localidad del municipio de Valle de Santibáñez, provincia de Burgos, España.
 Santa María de la Nuez, localidad del municipio de Bárcabo, provincia de Huesca, España.
 Nuez (Trabazos), localidad del municipio de Trabazos, provincia de Zamora, España.
 Vega de Nuez, localidad del municipio de Viñas, provincia de Zamora, España.
 Nuez de Ebro, municipio de la provincia de Zaragoza, España.